L'édition 2019 du tournoi de tennis de Chengdu se déroule du 23 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Carreño Busta remporte le tournoi en simple, Nikola Čačić et Dušan Lajović celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Reilly Opelka et Sam Querrey, du Français Richard Gasquet, du Kazakh Mikhail Kukushkin et du Polonais Kamil Majchrzak (issu des qualifications). Ils sont respectivement remplacés par Alexander Bublik, Márton Fucsovics, Vasek Pospisil, Ričardas Berankis et Lloyd Harris.

Lauréats 
Pablo Carreño Busta remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Alexander Bublik.

En double, Nikola Čačić et Dušan Lajović décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jonathan Erlich et Fabrice Martin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chengdu
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Chengdu
ATP 2019
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019